Lista das 533 comunas do departamento francês de Isère.

 (CUB) Agglomeration community of Grenoble Alpes Métropole, criada em 2000.
 (CAVI) Agglomeration community of Pays Viennois, criada em 2002, also partly in the Rhône département.
 (CAVO) Agglomeration community of Pays Voironnais, criada em 2000.
 (SANI) New agglomeration syndicate of Isle-d'Abeau, criada em 1984.

|}

Isère